

Валперейзо — місто, штат Флорида
 Валперейзо — місто, штат Індіана
 Валперейзо — селище, штат Небраска

Див. також 
 Вальпараїсо